José Castillo, musicista cubano
José Ignacio Castillo, calciatore argentino
José del Castillo, ex calciatore peruviano
Rosalio José Castillo Lara, cardinale venezuelano
José Carlos Castillo, calciatore guatemalteco
José Alfredo Castillo, calciatore boliviano
José Luis Castillo, pugile messicano
José Carlos Castillo García-Tudela, calciatore spagnolo